Worthing kan syfta på:
 Worthing – en stad i Worthing District i West Sussex i England
 Worthing, Norfolk – en ort i Hoe and Worthing, Breckland, Norfolk, England
 Worthing, South Dakota – en ort i Lincoln County, South Dakota, USA
 Worthing District – ett distrikt i West Sussex, England
 Worthing Beach – en strand i Barbados